India
 Narasingapuram – città del distretto di Salem, Tamil Nadu
 Narasingapuram – città del distretto di Vellore, Tamil Nadu